Wereldkampioenschap trial 2020 (mannen)
Wereldkampioenschap trial 2020 (vrouwen)